Le jeu d'instruction AES est un jeu d'instructions permettant l'accélération matérielle du chiffrement. On peut la trouver sur des processeurs d'architecture x86 tels que certains microprocesseurs AMD, Intel ou VIA, ainsi que sur certains processeur d'architecture ARM, tels que certains SoC d'Allwinner ou de Broadcom.

Ces unités dédiées permettent, généralement, également l'accélération de certaines sommes de contrôle.

Logiciel de cryptographie
Matériel de cryptographie